FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2012. bilo je deveto izdanje nogometnog FIFA Svjetskog klupskog prvenstva, igranog od 6. do 16. prosinca 2012. Natjecalo se šest kontinentalnih pobjednika zajedno s prvakom Japana kao države domaćina.

Corinthians je osvojio svoj drugi naslov svjetskog prvaka, pobijedivši engleski Chelsea s 1:0 u finalu.

Momčadi u natjecanju

1 Podebljane godine označuju osvajanje prvenstva te godine

Suci
Suci pozvani na FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2012. bili su:

Stadioni
Stadioni za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2012. nalazili su se u gradovima Yokohama i Toyota.

Utakmice
Ždrijeb Svjetskog prvenstva održan je 24. rujna 2012. u FIFA-inom sjedištu u Zürichu u Švicarskoj da bi se odredili položaji triju momčadi u četvrtfinalu (prvaci Afrike, Azije i Sjeverne Amerike).

Svi termini po japanskom standardnom vremeni (UTC+09:00).

Razigravanje za četvrtfinale

Prije susreta održana je minuta šutnje za nizozemskog pomoćnog suca Richarda Nieuwenhuizena, koji je preminuo nakon nasilnog incidenta četiri dana prije susreta.</small>

Četvrtfinale

Za peto mjesto

Polufinale

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

3 gola
 César Delgado (Monterrey)
 Hisato Satō (Sanfrecce Hiroshima)

2 gola
 Paolo Guerrero (Corinthians)
 Jesús Corona (Monterrey)

Autogolovi
 Dárvin Chávez (Monterrey, zabio za Chelsea)
 Hiroki Mizumoto (Sanfrecce Hiroshima, zabio za Ulsan Hyundai)

1 gol
 Mohamed Aboutrika (Al-Ahly)
 Al-Sayed Hamdy (Al-Ahly)
 Juan Mata (Chelsea)
 Fernando Torres (Chelsea)
 Aldo de Nigris (Monterrey)
 Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima)
 Satoru Yamagishi (Sanfrecce Hiroshima)
 Lee Keun-Ho (Ulsan Hyundai)
 Lee Yong (Ulsan Hyundai)

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice
FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2012.  na FIFA.com

Prvenstvo 2012.